Het ATP-toernooi van Peking 2004 (met de officiële naam China Open) werd gespeeld van 13 tot en met 19 september 2004. Toernooilocatie: de hardcourtbanen van het Beijing Tennis Center in de Chinese hoofdstad Peking.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Peking
ATP-toernooi van Peking